Евгений Георгиевич Скобликов (10 июля 1990 года, Владивосток, СССР) — российский футболист, полузащитник.

Биография 
Воспитанник тольяттинской Академия Коноплева. В 17 лет признавался самым талантливым российским футболистом по своему возрасту. В 2011 году вернулся на родину и подписал контракт с «Лучом-Энергией». В команде пробыл четыре года, играл на правах аренды в «Мостовике-Приморье» и ульяновской «Волге».

В 2018 году возобновил карьеру в клубе Первой лиги Армении «Ереван». В 2019 году вместе с белорусской «Белшиной» победил в соревнованиях в Первой лиге. В марте 2020 года дебютировал в высшей лиге страны 22 марта в матче первого тура против «Минска» (1:3).

Достижения 
  Победитель первой лиги Армении (1): 2018/19.
  Победитель Первой лиги Белоруссии (1): 2019.

Примечания 

Футболисты России
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Тольятти»
Игроки ФК «Луч» Владивосток
Игроки ФК «Мостовик-Приморье»
Игроки ФК «Волга» Ульяновск
Игроки ФК «Ереван»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Лори»